

Fruit 

 Prune : fruit du prunier
 Prune citron
 Prune : appellation erronée du « safou »

Argot 

 Prune, en argot québécois : « ecchymose » 
 , en argot français : « contravention »
 Prune, en argot français : « testicule », généralement employé au pluriel (« les prunes »)

Divers 

 Prune : couleur violet foncé
 Prune : prénom féminin floral fêté le  comme sainte Flore.
 Prune : alcool de fruit distillé à base de prunes
 Prune : série télévisée franco-suisse réalisée par Louis Grospierre en 1970
 Prune : jeu vidéo de Joel Mcdonald sorti en 2015

Voir aussi

Œuvre 

 La Prune : tableau réalisé par le peintre Édouard Manet en 1878
 Prune des bois : film belge réalisé par Marc Lobet en 1981

Divers 

 Candie Prune : groupe de rock français basé à Rennes, actif de 1995 à 2000
 Champagnac-la-Prune : commune française de la Corrèze
 Pique-prune : scarabée de la famille des Cétoniidés